USS Green Bay — кораблі ВМС США, названі на честь міста Грін-Бей, Вісконсин.

 USS Green Bay (PG-101) — патрульний катер типу «Ешвілл». На службі у ВМС США протягом 1969-1977 років. Проданий ВМС Греції у 1991 році, де отримав назву «Tolmi (P-229)». Станом на 2020 рік перебуває у строю.
 USS Green Bay (LPD-20) — десантний транспорт-док типу «Сан-Антоніо». Збудований у 2008 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни